Хорвати могу бити:

 Хорвати (Загреб), насеље у градској четврти Брезовица, Загреб, град Загреб, Хрватска
 Хорвати (Кошице-околина), насеље у округу Кошице-околина, Кошички крај, Словачка
 Хорвати (породица), великашка породица
 Хорвати (етноним), као архаични етноним, старински назив за етничке Хрвате
 Хорвати (демоним), као архаични демоним, старински назив за становнике Хрватске
 Хорвати (племе)

Види још
 Хoрват (вишезначна одредница)
 Хрвати (вишезначна одредница)
 Хрваћани (вишезначна одредница)
 Хрваћанин (вишезначна одредница)